Мик Джонс: Джонс, Мик (род. 1944) — британский гитарист, автор песен, продюсер.
 Джонс, Мик (род. 1945) — английский футболист.
 Джонс, Мик (род. 1955) — английский музыкант, гитарист рок-группы The Clash.
 Джонс, Мик (род. 1965) — британский легкоатлет.